Toponímia:
 Marca (territori), terra de frontera 
 La Marca municipi francès al departament de la Gironda i a la regió de l'Aquitània 
 La Marca d'Arrostanh, municipi francès al departament dels Alts Pirineus i a la regió de Migdia-Pirineus
 Comtat de La Marca, jurisdicció feudal d'Aquitània al Llemosí 
 Era Marca municipi francès al departament dels Alts Pirineus i a la regió de Migdia-Pirineus
 Economia:
 Marca blanca, del distribuïdor o genèrica, producte comercial pertanyent a una cadena de distribució 
 Marca CE, marca europea per a certs grups de serveis o productes industrials
 Marca comercial, element d'identificació de béns i serveis 
 Marca corporativa, pràctica d'utilitzar el nom d'una companyia com a marca d'un producte 
 Marca registrada, símbol o combinació d'aquests elements, registrat legalment per identificar de manera exclusiva un o diversos productes comercials o serveis
 Marca de servei, marca, en alguns països, d'un servei econòmic 
 Mitjans de Comunicació:
 Marca (diari), diari esportiu en espanyol 
 Marca TV, canal de televisió espanyol de temàtica esportiva 
 Radio Marca, emissora de ràdio espanyola que emet informació esportiva les 24 hores des del 2001 
 Biografies:
 Joan Marca Miró (Reus, 1901), treballador i polític 
 Antoni Planàs i Marca (Reus, 1890 - Barcelona, 1980), compositor i violoncel·lista
 Rafael Tasis i Marca (Barcelona, 1906 - París, 1966), escriptor i polític català 
 Miscel·lània:
 Marca de carn en el cavall, despigmentació de la pell combinada amb una absència o rarificació de pèls 
 Marca de partició, excés de material en una peça forjada, colada o injectada en un motlle 
 Marca de verificació, de comprovació o vist, senyal de confirmació (✓, ✔, ☑, etc.) 
 Marca Leyenda, guardó que atorga el diari Marca als millors professionals de la història de l'esport
 Marca d'impressor, petita il·lustració al llibre que indica el taller impressor o tipogràfic que l'ha fet.
 Marca de seqüència expressada, fragment petit de la seqüència de nucleòtids transcrit i processat
 Marca personal, concepte de desenvolupament personal consistent en considerar-se a un mateix com a marca